Вилли Йозеф Терезия Мария Брокамп (; род. 25 февраля 1946, Шевремонт, Керкраде) — нидерландский футболист.

Биография 
Вилли Брокамп родился в сельском местечке Шевремонт, который находился рядом с городом Керкраде. С 8 лет Вилли начал выступать в детской команде «МВВ», после этого он играл в юношеской команде. Попав в основную команду, Вилли дебютировал в 18 лет, хотя он мог заиграть за команду в 15 лет, но законодательство Нидерландов не позволяло это. В своём первом сезоне Брокамп забил 10 мячей в 28 матчах. За 10 лет выступлений в «МВВ» Вилли провёл 318 матчей, в которых отличился 122 голами. В 1974 году Брокамп перешёл в «Аякс», в котором провёл два отличных сезона забив 20 мячей в 48 матчах. В 1976 году Вилли вернулся в свой родной клуб «МВВ», где за 1,5 года отыграл 36 матчей и забив 17 мячей.

За национальную сборную Нидерландов Брокамп играл в 6 матчах, в которых шесть раз поражал ворота соперников.

Во время футбольной карьеры, Вилли начал заниматься бизнесом, открыв свой собственный бар. В течение многих лет он был менеджером бара «Aux Pays-Bas» и ряда других заведений расположенных в Маастрихте.

В настоящее время Брокамп проживает в Бельгии.

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Нидерландов
Игроки сборной Нидерландов по футболу
Игроки ФК МВВ
Игроки ФК «Аякс» Амстердам